czerwony dywan – dywan w kolorze czerwonym wybierany na specyficzne wydarzenia
 czerwony dywan (album) – tytuł albumu muzycznego